

Prénom 
 Rennie Airth (né en 1935 ), écrivain sud-africain;

Patronyme 
 Amadaiya Rennie (né en 1990), footballeur libérien;
 Callum Keith Rennie (1960-), acteur britannique;
 Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), architecte écossais;
 David Rennie, journaliste britannique; 
 David Rennie, footballeur écossais;
 Dave Rennie, joueur néo-zélandais de rugby à XV;
 Gabi Rennie (2001-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Harry Rennie (1873-1954), joueur écossais de football;
 Iain Rennie (1989-), céiste sud-africain ;
 James Rennie (1787-1867), zoologiste britannique;
 James Rennie (1890-1965), acteur canadien;
 John Ogilvy Rennie (1914–1981), directeur du Secret Intelligence Service (MI6) de 1968 à 1973;
 John Rennie (1761-1821), ingénieur écossais;
 Katie Rennie (1990-), kayakiste sud-africaine;
 Malcolm Rennie, acteur écossais;
 Mark Rennie (1982-), joueur écossais de rugby;
 Michael Rennie (1909-1971), acteur britannique;
 Rhoda Rennie (1909-1963), nageuse sud-africaine ;
 Ross Rennie (1986-),  joueur de rugby à XV écossais ;
 Tarryn Rennie (1995-), nageuse zimbabwéenne.